Die Rakuten Japan Open Championships 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 5. bis 11. Oktober 2009 in Tokio stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Peking die China Open ausgetragen, die genau wie die Rakuten Japan Open Championships zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Tomáš Berdych, der bereits im Viertelfinale ausschied. Das diesjährige Finale bestritten Michail Juschny und Jo-Wilfried Tsonga. Tsonga gewann in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:3 und holte sich damit den dritten Titel im laufenden Jahr sowie seinen fünften insgesamt. Im Doppel traten Juschny und Mischa Zverev nicht mehr gemeinsam zur Titelverteidigung an. Im Finale setzte sich das österreichische Duo Julian Knowle und Jürgen Melzer in drei Sätzen mit 6:2, 5:7, [10:8] gegen Ross Hutchins und Jordan Kerr durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.100.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.226.500 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 3. bis 4. Oktober 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website (englisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 101 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 52 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 30 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Kōtō